Плоти́нная — топоним в России:

 Плотинная — железнодорожная станция 5 класса Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги на линии Осолодино — Среднесибирская.
 Плотинная (приток Буя) — река в Свердловской области.
 Плотинная — населённый пункт (тип: станция) в Каменском районе Алтайского края.

Страницы значений:Географические объекты